Спиридон «Спирос» Янниотис (, род. 19 февраля 1980 года) — греческий пловец, специалист в плавании на открытой воде. Серебряный медалист Олимпийских игр 2016, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

Карьера 
Спирос Янниотис родился в английском Ливерпуле, но стал заниматься плаванием на Корфу. В 2000 году он впервые принял участие в Олимпийских играх. В Сиднее Янниотис выступал в трёх видах программы (стайерские виды вольным стилем), но не имел особых успехов как индивидуально, так и в составе эстафеты.

В 2001 году на Средиземноморских играх в Тунисе грек выиграл дистанцию 1500 метров, а через год на первенстве Европы в Берлине в составе команды стал третьим в эстафете 4×200, завоевал единственную в карьере медаль чемпионатов Европы в бассейне.

На домашней Олимпиаде в Афинах Янниотис выступал в двух видах программы и оба раза выходил в финал. На дистанции 400 метров он стал седьмым, а на самой длинной дистанции в полтора километра стал пятым.

В промежутке между Играми в Афинах и Пекине Спирос стал серьёзно заниматься плаванием на открытой воде, которое должно было дебютировать в 2008 году в олимпийской программе. На мировом первенстве 2007 в Мельбурне он стал бронзовым призёром на дистанции 5 км.

В Пекине Спирос выступал как в бассейне, так и на открытой воде. На дистанции 400 метров он стал 24-м, на 1500 м - 12-м и оба раза не пробился в финальный заплыв. В десятикилометровом марафоне на открытой воде грек финишировал на 16-й позиции.

Через год после Игр Янниотис стал вице-чемпионом мира на дистанции 5 км, а в 2011 году в Шанхае стал чемпионом мира на олимпийской дистанции 10 км и серебряным призёром на дистанции в два раза короче.

В 2012 году на своей четвёртой Олимпиаде грек выступал только на открытой воде, но остался без медали, заняв четвёртое место в марафонском заплыве.

В 2013 году на первенстве мира в Барселоне Янниотис защитил звание чемпиона мира на дистанции 10 км, а также стал серебряным призёром командного зачете. В 2015 году на мировом первенстве в Казани 35-летний грек стал бронзовым призёром десятикилометрового заплыва.

Ссылки 
 
 Статистика на swimrankings

Пловцы Греции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию